Hustvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Lloyd Hustvedt (1922–2004), US-Wissenschaftler
 Siri Hustvedt (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin